Persones:
 Rea (nom)
 Astronomia:
 Rea (satèl·lit), satèl·lit de Saturn
 (577) Rea, asteroide
 Toponímia:
 Rea (riu), riu a Birmingham
 Rea (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Rea (Shropshire), riu a Shropshire
 Mitologia:
Rea (mitologia), titànide en la mitologia grega, esposa de Cronos
Rea Sílvia, mare de Ròmul i Rem, fundadors mítics de la ciutat de Roma
 Biografies:
 Chris Rea, cantautor anglès
 Stephen Rea (Belfast, Irlanda del Nord, 1946), actor britànic